Schlicke ist der Familienname folgender Personen:

Alexander Schlicke (1863–1940), deutscher Politiker
Björn Schlicke (* 1981), deutscher Fußballspieler
Volker Schlicke (* 1961), deutscher Fußballspieler (DDR)

Schlicke ist der Name folgender Berge:
 Große Schlicke, ein Gipfel der Tannheimer Berge
 Kleine Schlicke, ebenfalls in den Tannheimer Bergen